Dan Smith peut désigner :

Musique 
 Dan Smith, guitariste britannique du groupe Noisettes
 Dan Smith, chanteur britannique du groupe Bastille
 Dan Smith, chanteur du groupe

Sport 
 Dan Smith (né en 1976), joueur de hockey canadien

Littérature 
 Dan Smith, colonel retraité et auteur américain